Biografies:
 Gal·la Placídia fou una emperadriu romana del .
 Gal·la Placídia la Menor (o Gal·la Placídia Valentiniana) fou una emperadriu romana del .
 Dramatúrgia:
 Gal·la Placídia és una obra teatral d'Àngel Guimerà i Jorge.
 Gal·la Placídia és una òpera de Jaume Pahissa i Jo.

 Monuments: El Mausoleu de Gal·la Placídia és un monument al lloc d'enterrament de Gal·la Placídia, a Ravenna.
 Carrers: La plaça de Gal·la Placídia és una plaça de Barcelona.

Vegeu també 
 Gal·la